Desa Cipancar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipancar (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,94), Jawa Barat, 
 Desa Cipancar (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,60), Jawa Barat, 
 Desa Cipancar (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar